Guarda – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Guarda
 Dystrykt Guarda – jednostka administracyjna w północnej Portugalii
 Diecezja Guarda – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii
 Guarda (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Guarda, w Portugalii
 Guarda Veneta – miejscowość i gmina we Włoszech
 Guarda-Mor – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais
 A Guarda – miasto w Hiszpanii, w prowincji Pontevedra